Лакло (; Laclau) — фамилия.

Носители

 Лакло, Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де (1741—1803) — французский генерал и писатель.
 Лакло, Эрнесто (род. 1935) — аргентинский политолог.